Ruta 42 o Carretera 42 es la denominación de varias carreteras:

Argentina 
 Ruta Provincial 42, en la Provincia de Catamarca.

España 
 Ruta CV-42, en la Comunidad Valenciana.

Estados Unidos 
 Ruta de Nueva Jersey 42.
 Ruta Estatal de California 42.

Uruguay 
 Ruta 42.

Ruta 042